Baureihe 72 steht für:

 Personenzugtenderlokomotiven mit der Achsfolge 2'B der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 72.0: Preußische T 5
 Baureihe 72.1: Bayerische Pt 2/4 N